Ми́ша-Самуи́л (настоящее имя Михаил Васильевич Лазарев; 1848—) — переславский юродивый, почитается в православии как местночтимый святой Ярославской епархии.

Биография и чудеса святого 

Михаил Васильевич Лазарев родился в семье крестьянина села Ям, находящегося близ Переславля. Имя «Самуил» добавлено народом как монашествующему лицу, за его строгую девственную жизнь, после смерти Самуила, иеромонаха Никольского монастыря.

С детства Миша принял на себя юродство. Восьмилетним отроком он предсказал мор на людях в своём селе, и крестьяне потребовали выгнать его. Его приютил в своей келье иеромонах Никольского монастыря Самуил, который стал духовным отцом мальчика.

Всю свою жизнь Миша провёл, скитаясь по городу и его окрестностям. Часто посещал Троицкую слободку, где любил бывать в доме безногого крестьянина Симеона Вуколова (ныне дом 21).

Когда Миша ходил по городу, то уважающие его люди подходили за советом. Нередко перед чьей-то смертью Мишу видали плачущим у ворот того дома, в котором должен быть покойник. Миша предсказал предводителю дворянства и камергеру Н. Г. Табаровскому падёж скота. В 1885 году он предсказал пожар в Никитской слободе.

Считали за удачную примету, если у торговца он потребует чего-нибудь съестного. Это была лучшая рекомендация.

Все деньги, которые жертвовали Мише, он приносил в дар Богу или раздавал нищим. Большею частию он клал деньги в кружку у церкви святого князя Андрея, в часовне преподобного Даниила, в соборную кружку, в Сергиевскую, в Троицко-Слободскую и в Никитскую часовню.

В феврале 1907 года Миша заболел. В последние дни его жизни ходили за разболевшимся Мишей монахини из Никольского монастыря. Скончался 23 февраля 1907 года в три часа пополудни в Троицкой слободе. Погребён 25 февраля по правую сторону Троицкого алтаря.

Над могилой Миши устроена деревянная беседка.

Почитание Миши-Самуила 

Во время празднования 300-летия Дома Романовых императорская семья отправилась в поездку по России. 23 мая 1913 года император Николай II с четырьми дочерьми приезжал на автомобилях в Переславль-Залесский. Возвращаясь в Петровск, он остановился около храма Троицкой слободы и передал церкви икону Нерукотворённого Спаса в полированном киоте. По его просьбе на могиле Миши-Самуила была отслужена панихида.

Память Миши-Самуила отмечается 23 февраля по старому стилю, 8 марта по новому (7 марта в високосные годы).

В 2000 году была написана икона блаженного, составлены кондак и тропарь, в 2002 году акафист. С 2004 года Миша-Самуил почитается как угодник Божий в Ярославской епархии.

Тропарь, глас 4. Земли переславския прозябение, Христа ради юродство приял еси, тягость зноя летняго понесл еси и мразы зимния терпя, и вся красная мира сего возненавидев, в посте и молитве пребывая, в притворе церковнем, ты бо в целомудрии и чистоте, блаженне Михаиле, жительствовал, не осквернив плоти, наставляем отцем духовным Самуилом, и по смерти источаеши бо велия чудеса иже с верою притекающим ко святому гробу твоему, моли Христа Бога избавитися нам от всякаго зла покаянием.

Кондак, глас 2. Нищету Христову возлюбив, вышняя красоты желая, нестяжанием суетного мира ангельское житие проходя, скончався, Михаиле блаженне, не забуди град, в немже обита, и моли Всемилостиваго Бога спасти души наша.

Чудеса 

Провидение Миши не закончилось с его смертью. Помолившись, православные оставляют на могилке Миши три записки, обычно в конверте. Спустя три дня надо открыть конверт и достать одну записку, это и будет ответ угодника Божия.

Известны случаи исцеления по молитвам Мишеньки, особенно случаи помощи больным глазам и ногам.

От надгробной плиты на могиле Миши исходило благоухание, сравнимое с благоуханием лилий. Впрочем, священник Троицкой церкви допускает, что кто-то из почитателей Миши окропляет могилу эфирными маслами.

Примечания 

Юродивые
Святые Переславля-Залесского
Христианские святые XX века
Местночтимые святые